TLY steht für:
 Flughafen Plastun (IATA-Code), Flughafen von Plastun, Region Primorje, Russland
 Top Fly (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

tly steht für:
 Talisch (ISO-639-3-Code), nordwestiranischer Ethnolekt der Talyschen

Abkürzung